Наперський — власна назва.

Історія 
 Повстання Костки-Наперського

Персоналії

Прізвище 
 Наперські — російський дворянський рід.
 Август-Вільгельм фон Наперський — російський метереолог.
 Карл-Едуард фон Наперський — російський історик.
 Леонгард фон Наперський — російський історик, син Карла.